La Copa de Alemania 1972/73 fue la 30° edición de la Copa de Alemania. En ella participaron 32 equipos, desde la primera ronda iniciada el 10 de diciembre de 1972 hasta la final disputada el 23 de junio de 1973. La final la ganó el Borussia Mönchengladbach 3 - 0 frente al 1. FC Colonia, consiguiendo así su 2° Copa de Alemania.

1° Ronda

Fase Final

Final

Campeón

Enlaces externos
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1972–73 results at Fussballdaten.de 
 1972–73 results at Weltfussball.de 

	

1973
Alemania en 1972
Alemania en 1973
Alemania
Alemania
Borussia Mönchengladbach